El término barricada puede hacer referencia a:

 Un parapeto construido para defenderse y obstaculizar el paso al enemigo, muy común en las luchas urbanas.

Música:
 Barricada, un grupo de rock de Pamplona (España) formado en 1982.
 Barricada, álbum de la banda homónima publicado en 1990.
 Barricadas, álbum de la banda chilena Santiago del Nuevo Extremo publicado en 1985.
 A las barricadas, una canción popular relacionada con el anarquismo.

Cine:
 Barricada, una película filmada en Puerto Rico estrenada en 2010.

Publicaciones:
 Barricada, editado en Nicaragua desde 1979 hasta 1996 en Nicaragua, actualmente reeditado como blog de manera independiente.
 Diario Barricada, publicación.

Internet:
 A las barricadas, un sitio de Internet de ideología anarquista.